Високопільська сільська рада — Донецька область, Олександрівський район
 Високопільська сільська рада — Харківська область, Валківський район